Mit Schlacht am Berg kann gemeint sein
Schlacht am Berg Dingjun, 219 in China 
Schlacht am Berg Gaurus 342 v. Chr., bei Neapel
Schlacht am Berg Kaschiari, 11. Jh. v. Chr. Assyrien 
Schlacht am Berg Uhud, 625, Medina
Weitere
Schlacht am Mons Graupius, ca. 84, Schottland
Schlacht am Mons Lactarius, 552, bei Neapel
Schlacht am Mons Seleucus, 353, heutiges Département Hautes-Alpes
Schlacht am Mont Valérien, 1871, Frankreich
Siehe auch:
Schlacht am Weißen Berg 
Schlacht am Bergisel 
Schlacht bei Bergen 
Schlacht in der Bucht von Bergen 
Kampf in den Bergen 
Im Kampf mit dem Berge